Отис Дьюи Уитман-младший (Ottis Dewey Whitman Jr., более известный как Слим Уитман; 20 января 1923, Тампа — 19 июня 2013) — американский исполнитель кантри- и фолк-музыки, в течение карьеры, продолжающейся более семи десятилетий, продавший более 120 миллионов альбомов. Уитман, более известный в Британии и континентальной Европе, чем на родине, прославился в 1950-х годах хитами «Love Song of the Waterfall», «Indian Love Call» и «Singing Hills».

Биография 

Отис Дьюи Уитман-младший родился в Тампе, Флорида и с детства увлёкся музыкой кантри, прежде всего, исполнении Джимми Роджерса, Монтаны Слима и Джина Отри. В семнадцать лет он женился на 15-летней Джеральдине Крист, дочери проповедника. Молодожёны перебрались на большую ферму, располагавшуюсь к югу от Джексонвилля. Здесь, работая упаковщиком мясной продукции, Уитмен в результате несчастного случая лишился двух пальцев левой руки. Вследствие этого играл на гитаре для левшей, будучи правшой. Профессионально музыкой он начал заниматься лишь после окончания Второй мировой войны, которую отслужил на Тихом океане в американском флоте.

Дискография

Альбомы

Синглы

Примечания 

Фолк-музыканты США
Исполнители RCA Victor
Кантри-музыканты США